Lotze ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphus Lotze (1812–1877), Pionier des Ofengeschäfts bzw. der Fabrikation von Luftheizungsapparaten in den USA.

 Benjamin Lotze (* 1982), deutscher Basketball- und Footballspieler
 Carl Friedrich Lotze (1837–1903), Unternehmer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Detlef Lotze (1930–2018), deutscher Althistoriker
 Franz Lotze (1903–1971), deutscher Geologe
 Henning Lotze († nach 1539), deutscher Rechtswissenschaftler und Geistlicher
 Hermann Lotze (1817–1881), deutscher Philosoph
 Hermann Lotze-Campen (* 1966), deutscher Agrarwissenschaftler und Nachhaltigkeitsforscher
 Hiltrud Lotze (* 1958), deutsche Politikerin
 Lucas Lotze (1508–1582), deutscher lutherischer Theologe, Pädagoge und Hymnologe, siehe Lucas Lossius
 Moritz Eduard Lotze (1809–1890), deutscher Fotograf
 Rudi Lotze (1921–1971), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD), MdB
 Rudolf Lotze (1920–2005), deutscher evangelischer Pfarrer, 1967–1988 Leiter der Evangelischen Stiftung Volmarstein und Behindertenrehabilitationsfunktionär
 Rudolph Hermann Lotze, siehe Hermann Lotze
 Wedego Lotze († nach 1525), Bürgermeister von Greifswald
 Werner Lotze (* 1952), deutscher Terrorist der RAF

Siehe auch:
 Loze